

Geografia 
Ghiacciaio Seal – ghiacciaio nella Terra di Ellsworth, in Antartide
Isole Seal – gruppo dell'arcipelago delle Isole Shetland Meridionali, in Antartide
Seal – fiume del Manitoba, Canada
Seal – fiume dell'Ontario, Canada
Seal – fiume del Borough della Penisola di Kenai, Alaska, USA
Seal – fiume di Yakutat, Alaska, USA
Seal – villaggio e parrocchia civile dell'Inghilterra, contea del Kent
Seal Rock – comunità statunitense nella contea di Lincoln, Oregon,

Marina 
HMS Seal – sommergibile posamine della Royal Navy
Navy SEAL – forze speciali della US Navy
AEG Seal – siluro antinave

Musica 
Seal – cantante e compositore britannico
Seal – album del 1991 di Seal
Seal – album del 1994 di Seal
Seal – album del 2003 di Seal

Altro 
SEAL – cifrario a blocchi
Barry Seal – aviatore e criminale statunitense